Leclaire ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Leclaire (1888–1931), kanadischer Schauspieler und Autor
 Hubert Leclaire (1906–1996), deutscher Kriminalbeamter bei der Politischen Abteilung des KZ Buchenwald
 Pascal Leclaire (* 1982), kanadischer Eishockeytorhüter
 Serge Leclaire (1924–1994), französischer Psychoanalytiker

Siehe auch: Leclair